Le concours de l'internat en médecine devenu en 2004 les épreuves classantes nationales.
 Le concours de l'internat en pharmacie.